Salovaara est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1887-1945), gymnaste finlandais
 (né en 1948), joueur canadien de hockey sur glace
Jaakko Salovaara (JS16) (né en 1975), producteur de musique finlandais
 (né en 1931), sportif de voile olympique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois